Degersheim ist der Name von:

 Degersheim (Heidenheim), Ortsteil der Gemeinde Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern, Deutschland
 Degersheim SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz